Arnold Knoblauch (1879–1963) – niemiecki architekt
 August Knoblauch (1863–1919) – niemiecki lekarz neurolog
 Chuck Knoblauch – amerykański baseballista
 Eduard Knoblauch (1801–1865) – niemiecki architekt
 Ernst Knoblauch (1868–1955) – niemiecki architekt
 Gustav Knoblauch (1833–1916) – niemiecki architekt
 Hermann Knoblauch (1820–1895) – niemiecki fizyk
 Hubert Knoblauch (* 1959) – niemiecki socjolog
 Jakob Knoblauch († 1357) – burmistrz Frankfurtu
 Johannes Knoblauch (1855–1915) – niemiecki matematyk
 Karl von Knoblauch (1756–1794) – niemiecki pisarz i prawnik
 Oskar Knoblauch (1862-1946) – niemiecki fizyk
 Peter Knoblauch (1911–1945) – niemiecki archeolog